Melker steht für:

 Melker (Band), Schweizer Mundartband
 Nigel Melker (* 1991), niederländischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Melken